Світ мистецтва (значення) 

 Світ мистецтва (соціологія) — це сукупність всіх людей, які постійно або час від часу займаються створенням, споживанням, зберіганням, розповсюдженням, критикою творів мистецтва.
 «Світ мистецтва (товариство)» — художнє об'єднання петербурзьких митців, створене в кінці 1890-х років.
 «Світ мистецтва (журнал)» — друковане видання (журнал), яке випускало художнє товариство петербурзьких митців Світ мистецтва з 1898 року з тою ж назвою.